Der Roland von Berlin steht für:

 Der Roland von Berlin (Roman), Roman von Willibald Alexis (1840)
 Der Roland von Berlin (Zeitschrift), von 1903 bis 1950 zeitweilig mit dem Untertitel Wochenschrift für Kultur, Politik, Wirtschaft und Berliner Leute wöchentlich erschienene Zeitschrift
 Der Roland von Berlin (Oper), Oper von Ruggero Leoncavallo (1904)
 Der Roland von Berlin (Kabarett), Kabarett von Rudolf Nelson und Paul Schneider-Duncker in Berlin

Siehe auch:
 Roland von Berlin (Schiff, 1897), Fahrgastschiff
 Rolandbrunnen (Berlin) auf dem Kemperplatz in Berlin-Tiergarten (Festschrift zur Einweihung 1902 unter dem Titel Der Roland von Berlin)
 Rolandbrunnen vor dem Romanischen Haus I in Berlin-Charlottenburg